Șnep ist der Familienname folgender Personen:

 Doina Șnep (* 1963), rumänische Ruderin
 Ioan Șnep (* 1966), rumänischer Ruderer